Энрике Гарсия Мартинес (; 25 ноября 1989, Мотилья-дель-Паланкар, Куэнка) — испанский футболист, нападающий клуба «Осасуна».

Клубная карьера 
Кике начинал свою карьеру в местном клубе «Кинтанар дель Рей», а возрасте 17 лет перебрался в футбольную школу «Реал Мурсия», дебютировав в сезоне 2007/08 за резервную команду в дивизионе Терсера.

23 мая 2009 года состоялся дебют нападающего в составе первой команды «Мурсии» в матче 42-го тура Сегунды против «Сельты» (2:2). Менее чем через месяц, 13 июня, Кике забил свой первый гол в домашнем матче против «Саламанки» (2:1). В ноябре 2009 года он подписал новый трёхлетний контракт и был окончательно переведён в основной состав команды. В сезоне 2009/10 форвард провёл 31 игру и отметился 3 забитыми мячами, что не помогло команде избежать вылета из Сегунды. В следующем сезоне он забил уже 12 мячей и помог клубу вновь добиться повышения в классе.

В сентябре 2011 года Кике получил травму голени и по прогнозам должен был восстановиться в течение месяца, но в итоге выбыл из строя до конца сезона. 31 октября 2012 года он подписал новый контракт с «Мурсией», сроком до 2016 года. В своём первом сезоне после травмы провёл Кике 36 матчей и забил 8 голов.

В сезоне 2013/14 нападающий стал вторым бомбардиром Сегунды, забив 23 мяча, а «Мурсия» остановилась в шаге от выхода в Примеру, уступив в полуфинале плей-офф «Кордобе».

11 июля 2014 года Кике за €3.5 млн перешёл в английский «Мидлсбро».

11 августа нападающий дебютировал в 1-м туре Чемпионшипа против «Бирмингем Сити» (2:0), сразу отметившись забитым мячом.

1 мая 2021 года Кике оформил свой первый хет-трик  в испанской Ла Лиге, в ворота «Алавеса» (3:0).

Международная карьера 
В июне 2009 года форвард вызывался в юношескую сборную Испании (до 20 лет) для участия в Средиземноморских играх-2009 и стал чемпионом в её составе.

Статистика

Клубная

Достижения 
 Победитель Средиземноморских Игр: 2009
 Победитель Сегунды Б: 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Осасуна»